Minervino est un prénom, un nom de famille et un toponyme dérivé de Minerve (latin : Minerva), nom d'une divinité de la mythologie romaine.

Prénom 
 Minervino Pietra (né en 1954), joueur de football portugais ;
  (1891–1931?), homme politique brésilien.

Nom de famille 
  (né en 1959), pilote automobile argentin.

Toponymes 
 Minervino Murge, commune italienne de la province de Barletta-Andria-Trani, dans les Pouilles ;
 Minervino di Lecce, commune italienne de la province de Lecce, dans les Pouilles.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme italien
Homonymie de toponyme